

Patronyme 
Pedro Martínez peut désigner :
 Pedro Martínez (1961-), entraîneur espagnol de basket-ball ;
 Pedro Martínez (1971-), joueur de baseball dominicain ;
 Pedro Martínez (1997-), un joueur de tennis espagnol.

Toponyme 

 Pedro Martínez, une commune de la province de Grenade, de la communauté autonome d'Andalousie, en Espagne.